«Rimatara» puede referirse a:

 Rimatara, isla que forma parte de las Islas Australes, de la Polinesia Francesa.
 Rimatara, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.